Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 2009 года проходил с 8 по 18 апреля в городе Хёйссен.

Участники 
4 участника пришли из национального чемпионата 2008. Остальные 10 отобрались из полуфиналов в 2009 году.

Ход турнира 
Чемпионом 2009 года стал Александр Балякин. Столько же очков набрал прошлогодний чемпион Рон Хёсденс, но по балансу плюс-ничьих занял второе место. Балякин получил путевку на Чемпионат мира 2009 в Бразилии. На третьем месте, отстав на одно очко, закончил чемпионат самый молодой участник 16-летний Рул Бомстра. Столько же, 15 баллов, набрали Sven Shop и Хейн Мейер, распределенные по 4-5 местам по балансу плюс-ничьих. Кес Тейссен и Баудевейн Деркс разделили 6-7 места с 14 очками.

После 2 туров лидировал юниор Бомстра, выигравший в первом туре у Балякина. На одно очко меньше, с 3 очками шли четыре игрока. В третьем туре чемпионскую гонку возглавил Хёсденс. Он потерял лидерство после поражения в седьмом туре. Деркс, Хеусденс и Винкел в девятом туре сравнялись очками, в 11 туре лидировали Бомстра и Хёсденс. В заключительном туре Балякин выиграл, Хёсденс и Бомстра делают ничьи.

Результаты

Ссылки 
 Сайт турнира
 партии
 Eindstanden halve finale: Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E

2009  год в шашках
Апрель 2009 года
Спорт в Нидерландах в 2009 году